Поя́риш (порт. Poiares) — топоним.

 Пояриш (Пезу-да-Регуа) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Вила-Реал. 
 Пояриш (Понти-ди-Лима) — район в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу. 
 Пояриш (Фрейшу-ди-Эшпада-а-Синта) — фрегезия в Португалии, входит в округ Браганса.